Le città del Kazakistan elencate in questa pagina sono le città con più di 50.000 abitanti (2008).

Almaty, già Alma-Ata e in precedenza Vernyj, è la città più popolosa del Kazakistan, con una popolazione di 1.703.481 abitanti (2016). Il 10% della popolazione vive in quella che fu la capitale della nazione fino al 1997, quando venne spostata ad Astana.

Elenco

Galleria d'immagini

Note

Voci correlate 
 Regioni del Kazakistan
 Distretti del Kazakistan

Collegamenti esterni 
 Mappa in archive.is (archiviato il 05/01/2013)

Liste di città
Città del Kazakistan